Bosnië-Herzegovina
 Mračaj (Bosansko Grahovo), een plaats in de gemeente Bosansko Grahovo, Bosnië-Herzegovina
 Mračaj (Bugojno), een plaats in de gemeente Bugojno, Bosnië-Herzegovina
 Mračaj (Gornji Vakuf-Uskoplje), een plaats in de gemeente Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosnië-Herzegovina
 Mračaj (Prnjavor), een plaats in de gemeente Prnjavor, Bosnië-Herzegovina
 Mračaj (Prnjavor), een plaats in de gemeente Prnjavor, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Mračaj (Majur), een plaats in de Kroatische gemeente Majur